Черкасов, Николай:
 Черкасов, Николай Андреевич (род. 1996) — российский шоссейный велогонщик.
 Черкасов, Николай Гаврилович (1861—?) — русский общественный деятель и политик, член IV Государственной думы.
 
 Черкасов, Николай Ионович (1826—1877) — актёр Императорского Малого театра.
 Черкасов, Николай Константинович (1903—1966) — советский актёр.
 Черкасов, Николай Петрович (1884—1944) — советский актёр.